Der Porsche Tennis Grand Prix 1981 war ein Tennisturnier der Damen in Filderstadt. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 26. Oktober bis 1. November 1981 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Filderstadt